Polina Nikołajewna Kowalowa (ros. Полина Николаевна Ковалёва; ur. 2 lipca 1993) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 20 listopada 2008 roku, podczas Eastern Europe Cup w rosyjskim Wierszyna Tioi, gdzie uplasowała się na 60. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 1 lutego 2013 roku w Soczi, w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 60. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Ruce, gdzie uplasowała się na 26 pozycji w spricie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Bibliografia 
 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Moskwie